Oxynoidae är en familj av snäckor. Oxynoidae ingår i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oxynoidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Oxynoidae